Leopoldorden eller Leopoldsorden kan avse:

 Leopoldsorden (Österrike) – instiftad 1808 av kejsare Frans II och som upphörde 1918
 Leopoldsorden (Belgien) – instiftad 1832 av kung Leopold I av Belgien
 Leopold II:s orden – instiftad 1900 i Kongostaten som "Leopoldorden" och införlivades i den belgiska ordenssystemet 1908 av Leopold II av Belgien
 Leopoldorden (Lippe-Detmold) – instiftad 1906 av Leopold IV av Lippe.